

Geografia 
 Ozimek – comune urbano-rurale polacco nel voivodato di Opole

Persone 
 Frank Ozimek – baritono tedesco
 Norbert Ozimek – ex sollevatore di pesi polacco
 Wojciech Ozimek – calciatore polacco